Радио НВ () — украинская негосударственная радиостанция информационно-разговорного направления. Начало работы — 12 марта 2018 года, на основе сети Радио «Эра». Собственник — инвестиционная компания «Dragon Capital». Станция вещает в 40 украинских городах, включая Киев (на частоте 96,0 FM).

История

Запуск 
В сентябре 2017 года инвесткомпания «Dragon Capital» завершила сделку по покупке Радио «Эра», решив создать на её основе новую радиостанцию «Радио НВ» («Новое время»), поскольку до этого она владела одноимённым журналом и сайтом.

22 февраля 2018 года Национальный совет по телерадиовещанию переоформил две лицензии на вещание ООО «Телерадиокомпания „Радио-Эра“» (г. Киев), в связи с изменением позывных, состава редакционного совета, программной концепции вещания, организационно-технических обязательств, владельцев, связанных лиц и местонахождения компании. Новая радиостанция начинала вещание на 40 украинских городов, среди которых были все областные центры.

Начало вещания произошло 12 марта 2018 года в 07:00.

В конце марта 2020 года на фоне эпидемии коронавируса стало известно о переформатировании станции, в ходе которой Валерия Калныша на должности главреда заменит бывший главный редактор изданий Esquire и Buro24/7 Алексей Тарасов. Позже стало известно об увольнении части коллектива (25 из 70 изначальных сотрудников и авторов) и планах попасть в топ-10 радиостанций Украины.

Концепция 
Согласно изначальной концепции радиостанция являлась разговорным радио: выпуски новостей выходили в эфир каждые 20 минут, основу эфира до 20:00 составляли линейные передачи и ток-шоу, затем трансляция авторских программ до 22:00, музыка выходила по ночам. В воскресенье планировалось выпускать облегченный по тематике эфир.

Согласно полученной лицензии, общий объём вещания составит 24 часа в сутки, доля программ собственного производства: 18 часов 54 минуты в сутки (78,75 % эфира); минимальная доля национального аудиовизуального продукта (в том числе собственного производства): 19 часов 16 минут в сутки (80,28 % эфира); максимальная доля аудиовизуальной продукции иностранного производства: 4 часа 44 минуты в сутки (19,72 % эфира); формат — информационно-просветительский. Вещание планировалось вести на 70-80 % на украинском языке.

С 1 июля 2020 года был запланирован переход на формат talk & music (разговорная часть будет сопровождаться музыкой в соотношении 53 % на 47 %). Линейные эфиры планровалось проводить утром, днем и вечером, а с 19:00 — ставить повторы дневных передач, также заявлялось о намерении развивать формат подкастов.

18 июня Нацрада переоформила лицензию и разрешила сменить формат с информационно-просветительского на информационно-музыкальный (доля инофрмационно-аналитических и публицистических программ снижается до 8,5 часов в сутки, появляется 1 час развлекательно-музыкальных программ и 6 часов музыкальной подборки). Согласно позиции радиостанции, перемены произошли из-за низкого спроса на изначальный формат, не удалось получить целевую аудиторию, интересный и важный контент оказался сложным для восприятия. Лицензионный сбор за смену формата составил 4 787 000 (38 частот в Киеве, областных центрах и ряде городов) и 88 000 гривен (7 частот в небольших городах) по двум имевшимся лицензиям. Позже радиостанция перенесла переформатирование из-за необходимости более корректно переоформить заявку для уплаты меньшей суммы лицензионного сбора.

Руководство 
Главным редактором «Радио НВ» с марта 2018 года по март 2020 года был Валерий Калныш. С марта 2020 года — Алексей Тарасов.

Программы 

 Апокриф
 Мир Обзор
 Время отвечать
 Полный аут
 Винил
 Бешеные псы
 Новый уикенд
 Пашина двадцатка
 Новое утро
 Напівранок
 Час новостей
 Новый день

 Напіввечір
 Новый вечер
 Итоги недели
 Час итогов
 Картата потата
 Едем дальше
 Фан-сектор
 Политика и культура
 Новый день
 Ежедневное завтра
 Том Первый

Бывшие программы 

 Академия наук
 Дело двух
 Звуки про

 Место в истории
 Только спокойно
 Экономический прорыв

Ведущие 

 Олег Билецкий
 Илона Довгань
 Дмитрий Тузов
 Михаил Шаманов
 Виктор Баутин

 Иван Яковина
 Артем Франков
 Виталий Кондрацкий
 Евгений Киселёв

Бывшие ведущие 

 Аркадий Бабченко
 Павел Шеремета
 Сергей Рахманин
 Татьяна Даниленко

 Дмитрий Симонов
 Александр Положинский
 Марина Фиалко
 Геннадий Мустафаев

Город вещания 
Курсивом выделены города, вещание в которых временно приостановлено.

 Винница — 107,8
 Володарка — 103,5
 Днепр — 91,4
 Дрогобич — 105,0
 Житомир — 103,9
 Запорожье — 102,7
 Звенигородка — 102,7
 Ивано-Франковск — 107,8

 Каменец-Подольский — 104,3
 Киев — 96,0
 Конотоп — 100,7
 Краматорск — 101,0
 Кременчук — 106,6
 Кривой Рог — 107,4
 Кропивницкий — 104,6
 Лубны — 99,3

 Луцк — 91,5
 Львов — 88,6
 Николаев — 107,8
 Никополь — 98,9
 Одесса — 87,9
 Подольск — 92,4
 Пологи — 107,8

 Полтава — 103,4
 Ровно — 105,1
 Ромны — 102,9
 Сумы — 90,9
 Тернополь — 107,4
 Ужгород — 104,1
 Харьков — 107,0
 Хмельницкий — 100,6
 Черкассы — 103,3

 Чернигов — 103,5
 Черновцы — 103,6
 Шостка — 101,9

См. также 
 Радио «Эра»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Радиостанции Украины
Коммерческие радиостанции Украины
Новостные радиостанции
Радиостанции на русском языке
Радиостанции на украинском языке